Marshallville (Ohio)
Marshallville (Geórgia)

Desambiguações de topônimos